Sphaerokodisis är ett släkte av koralldjur. Sphaerokodisis ingår i familjen Isididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Sphaerokodisis